Casa de Osorio puede referirse a dos linajes españoles diferentes:

Casa de Osorio, linaje de origen leonés descendiente del conde Osorio Martínez; 
Casa de Osorio, linaje de origen gallego al que perteneció  Osorio Gutiérrez.